Касунгу — может означать:

 Касунгу (город) — город в Малави.
 Касунгу (округ) — округ в Малави.
 Касунгу (аэропорт) — аэропорт в городе Касунгу.
 Касунгу (национальный парк) — национальный парк Малави.